Rambo - série de filmes baseados no livro First Blood
Rambo (filme) - quarto filme da série
John Rambo - personagem protagonista da série
Otávio Lourenço Gambra - ex-policial brasileiro, conhecido como "Rambo"

Desambiguação